

Uczestnicy

Faza interkontynentalna

Grupa A 
Wyniki

|}

Tabela

Grupa B 
Wyniki

|}

 Tabela

Grupa C 
Wyniki

|}

Tabela

Faza finałowa

Final Six 
Wyniki

|}

Tabela

Mecz o 3. miejsce 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Nagrody i wyróżnienia 

Liga Światowa w piłce siatkowej
1995 w piłce siatkowej